Мол (, ) — город в Сербии, в общине Ада, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в городе проживали 6786 жителей (по переписи 1991 года — 7522 жителей).

Демография 
В городе Мол в 2002 году проживало 5411 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,7 лет (39,1 года у мужчин и 42,1 года у женщин). В городе есть 2625 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,5.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей..

Примечания

Ссылки 
 Mohol — Мол 
 Global Gazetteer (Falling Rain Genomics, Inc)
 Спутниковая карта (Wikimapia)

Города Воеводины